La viralité dans les médias est la diffusion rapide et imprévisible d'un contenu sur internet. 
 La viralité en médecine est un ancien terme de médecine qui désigne le fait d'être contagieux.

Voir aussi